Le championnat du circuit des joueurs 2011-2012 est une série de tournois de snooker se déroulant au cours de la saison 2011-2012 en Angleterre et en Europe.

Cette série se conclut par un tournoi final à Galway en Irlande. Le vainqueur est Stephen Lee qui défait largement l'Australien Neil Robertson en finale par 4 manches à 0, remportant la dernière manche sur une noire respotée (respoted black). Lee renoue avec le succès en tournoi classé pour la première fois depuis l'Open du pays de Galles 2006 et met un terme à la série de Robertson, qui avait jusque là remporté les neuf finales télévisées qu'il avait disputées. Bien qu'étant qualifié pour la Grande finale de par sa deuxième place à l'ordre du mérite, Ronnie O'Sullivan déclare forfait car il souffre de la mononucléose.

Saison régulière

Résultats

Classement (ordre du mérite) 
Au cours des douze tournois de la saison régulière, les joueurs ont accumulé des points dans l'optique de se qualifier pour la Grande finale. Pour cela, il leur faut terminer dans les  places de l'ordre du mérite. Afin de pouvoir participer à la Grande finale, les joueurs doivent avoir disputé au minimum trois tournois en Angleterre et trois tournois en Europe continentale.

Classement à l'issue des douze épreuves :

Grande finale

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 2e tour :  
 1er tour : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Centuries 
 131, 130, 104  Ricky Walden
 131, 110  Neil Robertson
 123, 105  Ding Junhui
 123  John Higgins
 120, 104  Andrew Higginson
 114, 102  Stephen Lee
 100  Xiao Guodong
 100  Joe Perry

Références 

Championnat du circuit des joueurs de snooker
Snooker en 2011
Snooker en 2012